Run and gun peut faire référence à :
 Run and gun (basket-ball), une tactique utilisée au basket-ball ; 
 Run and gun, un type de jeux vidéo.